Nicola Sanesi (1818-1889), peintre italien ;
 Consalvo Sanesi (1911-1998), pilote automobile italien ;
 Roberto Sanesi (1930-2001), critique d'art, historien de l'art, poète et essayiste italien.